Ponta Delgada steht für:

 Ponta Delgada, Hauptstadt der Azoren auf der Insel São Miguel
 Ponta Delgada (Kreis), ein Municipio (Regierungsbezirk) auf der Insel São Miguel
 Flughafen Ponta Delgada, den größten Flughafen der Azoren in der Nähe der Stadt Ponta Delgada auf der Insel São Miguel
 Ponta Delgada (Santa Cruz das Flores), Freguesia auf der Azoren-Insel Flores
 Ponta Delgada (São Vicente), Freguesia im Concelho São Vicente auf Madeira